Чемпіонат Казахстану з футболу 2003 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Іртиш.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Жоден клуб із чемпіонату не отримав ліцензію УЄФА на участь у єврокубках.
2. Після закінчення сезону клуб Єлимай змінив назву на Семей.
3. Після закінчення сезону клуб Батис змінив назву на Акжайик.
4. Після закінчення сезону клуб Єсіль змінив назву на Окжетпес.
5. З клубу Єсіль було знято 6 очок за порушення правил трансферу. 14 жовтня 2003 року клуб був знятий зі змагань. У матчах, що залишились клубу було зараховано технічні поразки з рахунком 3-0.
6. Внаслідок розширення Прем'єр-ліги в наступному сезоні до 19 клубів жоден з учасників цьогорічного змагання не залишив Прем'єр-лігу.

Позначення:

Результати

Плей-оф 
Внаслідок розширення Прем'єр-ліги в наступному сезоні до 19 клубів жоден з учасників цьогорічного змагання не залишив Прем'єр-лігу.

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/12 листопада 2003

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на rsssf 

2003
Казахстан
2003 у Казахстані